Wlassak ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Felbinger-Wlassak (1856–1899), österreichische Dialektdichterin
 Moriz Wlassak (1854–1939), österreichischer Rechtshistoriker
 Rudolf Wlassak (1865–1930), österreichischer Physiologe und Nervenarzt